

Personen
Römer (geslacht), een Nederlands patriciërsgeslacht
Emile Roemer (1962), Nederlands politicus
Johann Jakob Roemer (1763-1819), Zwitsers botanicus
Lucien von Römer (1873-1965), Nederlands arts, seksuoloog en homoactivist
Melchior Römer (1831-1895), Zwitsers politicus
Myra Römer (1946), Nederlands-Antilliaans dichteres, schrijfster, tekenaarster en kunstschilderes
Ole Rømer (1644-1710) Deens fysicus en astronoom
 Suzanne Römer (1959), Curaçaos politca
Thomas Römer (schrijver) (1965), Duits schrijver van fantasy
Thomas Römer (theoloog) (1955), Duits/Zwitsers theoloog en judaïst

Artiestenfamilie Römer
Römer is een Nederlandse familie van acteurs en televisiemakers:
Anne Römer (1947?), souffleuse
Bart Römer (1957), televisieproducent, toneelspeler, columnist, kinderboek- en hoorspelschrijver
Han Römer (1948), acteur en scenarioschrijver
Leon Römer (1986), kunstenaar
Nienke Römer (1975), actrice
Paul Römer (televisieproducent) (1962), televisieproducent
Paul Römer (televisieregisseur) (1928-2007), televisieregisseur
Peter Römer (1952), acteur, scenarioschrijver, televisieregisseur en -producent
Piet Römer (1928-2012), acteur
Thijs Römer (1978), acteur

Overige
Römer (stadhuis), stadhuis van Frankfurt
Junge Römer, album van de Oostenrijkse zanger Falco
De Römer, een buurtschap in Boekend (Venlo); tevens de naam van een woonwagenkamp aldaar, dat in de jaren 70 werd opgeheven
 Rømer, de naar de Deen vernoemde temperatuurschaal

Zie ook 
 Romer